Słowa i muzyka (Words and Music) – amerykański film z 1948
 Słowa i muzyka (Paroles et musique) – francuski film z 1984